BPE peut désigner :
 Biodegradable Packaging for Environment, entreprise thaïlandaise fabricante de vaisselle jetable et conditionnements en bagasse, c’est-à-dire en fibre de pulpe de canne à sucre ;
 Banco Popular Español, la troisième banque privée espagnole ;
 Base permanente des équipements, une base de données statistiques de l'Insee, en France ;
 Bon pour exécution